West Side Ryders — компіляція американського репера C-Bo, видана лейблом West Coast Mafia Records 10 червня 2003 р. Виконавчий продюсер: C-Bo. Старший продюсер: Терренс «T-Po» Поу. Помічники продюсера: Браян «Froggy» Шефтон, Бен «Gotti» Ґроссі. Артдиректор: Вілл Реґленд.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми C-Bo